

Калінінський сільський округ — сільський округ, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Калінінський сільський округ — сільський округ, Жаксинський район, Акмолинська область